Lindigshof ist der Name folgender Orte:

 Lindigshof (Gerstungen), Ortsteil von Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Lindigshof (Dermbach), Ortsteil von Dermbach, Wartburgkreis, Thüringen